Alexandre Istrati – pittore francese
 Panait Istrati – scrittore romeno, di origine greca e di espressione francese e romena
 Sergiu Istrati – calciatore moldavo, attaccante